Christophe Aguiton (1953-), sociologue et syndicaliste français ;
 Pierre Aguiton (1926-2004), homme politique français.